Junkyard Dog steht für:

 Junkyard Dog, Kampfname von Sylvester Ritter (1952–1998), US-amerikanischer Wrestler und Footballspieler
 Junkyard Dog (Film), ein US-amerikanischer Spielfilm von Kim Bass aus dem Jahr 2010